La Liga de Francia de balonmano femenino conocida por motivos de patrocinio Ligue Butagaz Énergie es la competición más importante de balonmano femenino de Francia. Se disputa desde 1952, cuando fue fundada.

Equipos 2022-23

Palmarés

Palmarés por equipo

Referencias 

Campeonatos de balonmano entre clubes de Francia